Хуциев — фамилия; имеет женскую форму Хуциева.
 Хуциев, Марлен Мартынович (1925—2019) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог, народный артист СССР.
 Хуциев, Мелько Аркадьевич (1950—2013) — российский публицист, литератор, общественный и театральный деятель.